Satz von Helmholtz steht für:

 Helmholtz-Theorem, eine Annahme in der Mathematik
 Thévenin-Theorem, eine Annahme in der Elektrotechnik